Общество голубых рубашек (), также известное как Общество практики Трёх Народных Принципов (), Общество поддержки духа () и китайское Общество Реконструкции (), — секретная клика в китайской националистической партии Гоминьдан. Под руководством Чан Кайши она стремилась привести Гоминьдан и Китай к следованию идеологии фашизма и была также тайной полицией или военизированной силой.

Хотя на ранней стадии своего существования самые важные участники этого общества происходили из военной академии Вампу, к 1930-м годам его влияние простиралось на военную и политическую сферы, экономику Китая и общество. Взлёт и падение Общества голубых рубашек были быстрыми, но неясными: эта тема редко поднималась вновь как в Гоминьдане, так и в Коммунистической партии Китая после учреждения Китайской Народной Республики и утверждения Гоминьдана на Тайване.

Литература 
 Ding, San. Lanyishe suipian. Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 2003. ISBN 7-02-004232-5
 Eastman, Lloyd E. The Abortive Revolution: China under Nationalist Rule, 1927—1937. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1974.
 Wakeman, Frederic, Jr. «A Revisionist View of the Nanjing Decade: Confucian Fascism». The China Quarterly 20, no. 150, Special Issue: Reappraising Republic China (1997): 395—432.
 Chung, Dooeum. «Elitist Fascism: Chiang Kaishek’s Blueshirts in 1930’s China». Ashgate 2000, ISBN 0-7546-1166-3, ISBN 978-0-7546-1166-0.

Гоминьдан
История политики Китая
Фашизм
Боевые организации политических партий